Liu Xiang (atleet), een Chinese atleet
Liu Xiang (hockeyer), een Chinese hockeyer
Liu Xiang (wetenschapper), een Chinese wetenschapper (77-6 v.Chr.)
Liu Xiang (krijgsheer), een Chinees krijgsheer in Sichuan, begin 20e eeuw
Liu Xiang (zwemster), een Chinese zwemster